Municipio de Pomroy puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pomroy (condado de Itasca, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Itasca.
 Municipio de Pomroy (condado de Kanabec, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kanabec.